Línea E1 de Exprés.cat puede referirse a las siguientes líneas de autobuses interurbanos de Cataluña que forman la red Exprés.cat:

E1 Barcelona <-> Sabadell
E1 Tarragona <-> Reus
E1 Lleida <-> Tàrrega <-> Cervera
E1 Blanes <-> Lloret de Mar